Василий Качур:
 Качур, Василий Захарович (1918—1986) — советский партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Качур, Василий Михайлович (род. 1974) — украинский футболист.